Morfologie betekent letterlijk vormkunde. Het woord is afgeleid van μορφη (morfè), het Griekse woord voor vorm, en wordt gebruikt in diverse disciplines waar een vorm een rol speelt:

 morfologie (taalkunde), in de taalkunde: de structuur en vorming van woorden uit kleinere betekenisdragende eenheden,
 morfologie (biologie), in de biologie en paleobiologie: de uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen, 
 geomorfologie, in de aardwetenschappen geologie en fysische geografie: de vorm van het landschap en de processen die bij de vorming een rol spelen, 
 bodemkunde, in de bodemkunde: vorm en opbouw van de bodem, 
 morfologie (vastestoffysica), in de vastestoffysica: structuren van materialen op microscopische schaal,
 microstructuur morfologie (materiaalkunde), structuren en vormen van materialen in hun microstructuur (microscopische schaal),
 morfologisch overzicht, in de techniek: een methode voor het vinden van ontwerpoplossingen

Voor verwante betekenissen, zie modelvorming.